Jaïr, een naam in de Bijbel met de betekenis "Hij (=God) verlicht"
Aghu, een synoniem voor deze taal